Chruściel est un nom propre polonais.

Toponyme 

 Chruściel, village polonais de la voïvodie de Varmie-Mazurie, dans le powiat de Braniewo.

Patronyme 

 Antoni Chruściel (1895-1960), général de brigade de l'Armée polonaise.
 Paulina Chruściel (1980-), actrice polonaise de théâtre et de cinéma.

Patronyme polonais